Spaço FM é uma rádio localizada na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ocupa a faixa 100.9 MHz e tem audiência na Serra Gaúcha e outras partes do Rio Grande do Sul. Acompanha jogos do Brasil com equipe terceirizada.

Equipe Esportiva
 Expedito Madeira,narração
 Rodrigo Nascimento,comentários
 Fernando Souza,Andressa de Azevedo e Antônio Scorssin,reportagens
 Diego Santos,plantão
 Antonio Carlos Silva,produção
 Antônio Nascimento,operação de áudio
 Rodrigo Nascimento,coordenação de esportes

Estações de rádio de Farroupilha